Кварта́л Ро́терманна, также кварта́л Ро́терманни () — исторический район в Кесклинне, одном из районов Таллина (Эстония), между Cтарым городом, портом на берегу Таллинского залива и площадью Виру.

История 
Коммерсант Кристиан Абрахам Ротерманн (1801–1870) приехал в город, тогда называвшийся Ревель, в 1828 году и основал здесь товарный двор «Кр. Ротерманн» по производству и торговле строительными принадлежностями.

В 1849 году Ротерманн построил у площади Виру (тогда Русская площадь)  (архитектор И. Ефимов), вокруг которого вскоре вырос новый промышленный квартал — к нему присоединился целый комплекс предприятий «Rotermanni Tehased», группы компаний семьи Ротерманн. В здании же торгового дома, приобретённом городскими властями в 1871 году, позднее открылась Ревельская Александровская гимназия.

В 1902 году была возведена видимая издалека дымовая труба, которая и сегодня является «визитной карточкой» квартала. В 1908 году из плитняка был построен соляной склад (инженер ) — после реконструкции в 1996 году в этом здании находится
. В 1910–1911 годах вместо деревянного жилого дома Ротерманна был построен новый краснокирпичный дом в стиле «модерн» (создателем его архитектурного решения считается Элиель Сааринен).

В результате присоединения Эстонии к СССР все частные предприятия квартала были национализированы. В 1980 году было построено здание Главпочтамта (архитектор ).

После восстановления независимости Эстонии началось возрождение исторического района по проектам архитектурных бюро Kosmos, KOKO Arhitektid, Alver Arhitektid, Teigar Sova Arhitektid, HG Arhitektuur и Emil Urbel. Возводились новые здания и реконструировались старые, с расположенными в них квартирами, офисами, магазинами и выставочными пространствами.

В 2001 году квартал Ротерманна был объявлен территорией ценной застройки. Для новых строений был установлен предел высоты (24 метра, высота зернового элеватора).

В кинематографе 

В квартале Ротерманна в 1979 году снимались некоторые сцены фильма «Сталкер» режиссёра Андрея Тарковского (по мотивам повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких).

На месте съемки эпизода с заставой ООН на трубе котельной до сих пор осталась надпись «UN». В 2008 году здесь была установлена памятная табличка на эстонском и английском языках.

Галерея

Примечания

Источники 
 Квартал Ротерманни  — История

Ссылки 
 Квартал Ротерманни на Facebook
 Квартал Ротерманни  на сайте VisitEstonia.com

Достопримечательности Таллина
Архитектура Таллина
Кесклинн
Кварталы